Penetranz steht für
 die Aufdringlichkeit einer Person
 Penetranz (Genetik), in der Genetik die prozentuale Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter Genotyp den zugehörigen Phänotyp ausbildet

Siehe auch:

 Penetration